Zentai steht für:

 Zentai (jap. 全タイ, von Zenshin Tights 全身タイツ, Zenshin taitsu, dt. „Ganzkörper-Strumpfhose“), ein sehr enganliegender Ganzkörperanzug

Zentai ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Zentai (1921–2017), ungarischer Offizier, mutmaßlicher Kriegsverbrecher
 Csilla Zentai (geb. 1940), ungarische Opernsängerin (Sopran)